Медаль «За усердие к службе» — медаль Российской империи, которой награждались отставные солдаты, продолжившие службу в 1806—1807 годах и отслужившие не менее трёх лет.

Основные сведения 
Медаль «За усердие к службе» была учреждена Александром I по положению от 31 октября 1806 года и по указу «О приглашении отставных нижних воинских чинов на службу», направленному министру внутренних дел В. П. Кочубею, от 5 февраля 1807 года. В этих же указах была учреждена медаль «В честь заслуженному солдату». Целью учреждения данных наград было поощрение вторично призываемых на службу солдат, ввиду большой потребности страны в рекрутах в период наполеоновских войн.

Порядок награждения 
Согласно указу, награждались солдаты, вышедшие в отставку, и вновь поступившие на службу в армии в 1806—1807 годах и прослужившие затем по крайней мере три года. Известно, что к 1810 году прослужили три года и подали в отставку 441 военнослужащих из числа вторично призванных. Образец медали был утверждён императором с большим опозданием, только в январе 1817 года. К этому моменту многие из военнослужащих, имевших право на получение награды, умерли. Многие также не подавали прошение о награждении. Информации о награждённых нет, но известно, что в 1817—1825 годах на Санкт-Петербургском монетном дворе отчеканено не более 10 медалей.

Описание медали 
Медали были сделаны из серебра. Диаметр 17,5 мм. Гурт гладкий. На лицевой стороне медали изображён портрет Александра I. На обрезе портрета указана подпись медальера — Ш. По окружности вдоль края медали надпись: «». На оборотной стороне медали горизонтальная надпись в три строки:

Под надписью расположена фигурная черта.

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к ленте. Носить медаль следовало в петлице (на груди). Лента медали — Александровская.

Примечания

Литература

Ссылки